

Вішур — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Вішур — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Вішур — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Вішур — село, Увинський район, Удмуртія

Див. також 
 Вішурка
 Нижній Вішур
 Пашур-Вішур
 Удмуртський Вішур